А́ндреас Ко́флер (, род. 17 мая 1984 года в Инсбруке, Австрия) — известный австрийский прыгун с трамплина, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, победитель «Турне четырёх трамплинов». 

В кубке мира Кофлер дебютировал в 2002 году, в феврале 2006 года одержал свою первую победу на этапе Кубка Мира. Всего на сегодняшний момент имеет 8 побед на этапах Кубка Мира, из них 6 в командных соревнованиях и 2 в личных.

На Олимпиаде-2006 в Турине завоевал две медали - золото в командных соревнованиях и серебро в личных соревнованиях на большом трамплине, на нормальном трамплине занял 11 место.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовал во всех трёх дисциплинах, завоевал золотою медаль - в командных соревнованиях, в личных видах показал следующие результаты: нормальный трамплин - 19 место, большой трамплин - 4 место.

За свою карьеру участвовал в двух Чемпионатах мира, на которых завоевал одну золотую медаль.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.                                                                                                                                                                                                             В 2007 году Андреас Кофлер начал четырехлетнее формирование, чтобы стать членом австрийской полиции в рамках программы для спортсменов.  В мае 2011 года Кофлер сдал свои последние экзамены и, следовательно, завершил свое образование.  Его хобби - катание на лыжах , футбол, серфинг и скалолазание.  Андреас Кофлер в настоящее время проживает в Тауре , Тироль .                                                                                                                                                                                             Андреас Кофлер женился на своей давней подруге Мирьям в субботу, 20 мая 2017 года.   1 июля 2018 года  у них  родилась дочь Луиза  .

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Прыгуны с трамплина Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Чемпионы мира по полётам на лыжах